Karol August z Saksonii-Weimar-Eisenach (1757–1828), wielki książę Saksonii-Weimar-Eisenach
 Karol August z Saksonii-Weimar-Eisenach (1844–1894), następca tronu  Saksonii-Weimar-Eisenach